Az 1993-as férfi vízilabda-Európa-bajnokságnak Nagy-Britanniában Sheffield adott otthont 1993. július 31. és augusztus 8. között, 12 csapat részvételével. A tornát az olasz válogatott nyerte, amely 1947 után először nyert kontintenstornát. A döntőben a magyar csapat ellen nyertek 11–9-re.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot két darab hatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe, a harmadik és negyedikek az 5–8., az ötödik és hatodik helyezettek a 9–12. helyért játszhattak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 9–12. helyért 
A táblázat tartalmazza
az A csoportban lejátszott Szlovákia – Nagy-Britannia (13–7), és
a B csoportban lejátszott Németország – Ukrajna (13–8) mérkőzés eredményét is.

Az 5–8. helyért 
A táblázat tartalmazza
az A csoportban lejátszott Görögország – Hollandia (12–6), és
a B csoportban lejátszott Horvátország – Oroszország (11–7) mérkőzés eredményét is.

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1993-as női vízilabda-Európa-bajnokság

F1993
Európa-bajnokság F